Alain Côté (né le  à Beauport, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1989-1990 ||Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||63 ||1 ||5 ||6 ||22 ||5 ||0 ||1 ||1 ||19
|-
|1990-1991 ||Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||43 ||4 ||7 ||11 ||28 ||5 ||0 ||0 ||0 ||19
|-
|1991-1992 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||65 ||12 ||8 ||20 ||70 ||10 ||5 ||1 ||6 ||7
|-
|rowspan="2"|1992-1993 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||11 ||3 ||4 ||7 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Bisons de Granby || LHJMQ ||57 ||22 ||25 ||47 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1993-1994 || Bisons de Granby || LHJMQ ||39 ||23 ||38 ||61 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Titan de Laval || LHJMQ ||25 ||8 ||25 ||33 ||17 ||21 ||14 ||15 ||29 ||18
|-
|1994-1995 || Senators de Thunder Bay || CoHL ||74 ||13 ||11 ||24 ||20 ||11 ||1 ||4 ||5 ||4
|-
|1995-1996 || Mammoths de Winston-Salem || SHL ||60 ||19 ||25 ||44 ||35 ||9 ||0 ||2 ||2 ||0 
|-
|1996-1997 || Jets de Louiseville || LHSPQ ||7 ||2 ||4 ||6 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Whoopee de Macon || LCH ||65 ||23 ||33 ||56 ||76 ||5 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
|1997-1998 || Whoopee de Macon || LCH ||69 ||13 ||25 ||38 ||41 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1998-1999 || Moccasins de Monroe || WPHL ||69 ||6 ||19 ||25 ||24 ||6 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|1999-2000 || Chiefs de Laval || LHSPQ ||26 ||14 ||10 ||24 ||23 ||14 ||8 ||5 ||13 ||38  
|-
|rowspan="2"|2000-2001 ||Chiefs de Laval || LHSPQ ||12 ||1 ||8 ||9 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Papetiers de Windsor || LHSPQ ||14 ||4 ||5 ||9 ||14 ||6 ||3 ||3 ||6 ||4
|-
|rowspan="2"|2001-2002 ||Lacroix de Windsor || LHSPQ ||22 ||7 ||10 ||17 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Dubé d'Asbestos || LHSPQ ||20 ||6 ||12 ||18 ||52 ||7 ||4 ||2 ||6 ||16
|-
|2002-2003 || Aztèques d'Asbestos || LHSPQ ||50 ||11 ||26 ||37 ||64 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2003-2004 || Vikings de Trois-Rivières || LHSMQ ||49 ||12 ||6 ||18 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en août 1973
Naissance à Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Bisons de Granby
Joueur du Titan de Laval
Joueur des Senators de Thunder Bay
Joueur du Whoopee de Macon (LCH)
Joueur des Moccasins de Monroe
Joueur des Chiefs de Laval
Défenseur de hockey sur glace